Jan (Ján) Pálffy (maď. Pállfy János, starší podoba Jan Pálffi, či ve slovenském pravopise Pálfi) je jméno několika osob uherského šlechtického rodu Pállfyů:

 Jan Pálffy (1548–1581)
 Јan Pálffy († 1646)
 Jan Pálffy (1642–1694)
 Jan Pálffy (1645–1694)
 Jan Bernard Pálffy (1663–1751)
 Jan Pálffy (1685–1716)
 Jan Pálffy z Erdödy (1728–1791)
 Ján František Pálffy (1829–1908)

Pálffyové